Sosnowice ist der Name folgender Orte bzw. Ortsteile in Polen:

 Sosnowice (Brzeźnica) im Powiat Wadowicki, Kleinpolen
 Sosnowice im Powiat Kamieński, Westpommern, siehe Golczewo #Gmina Golczewo
 Sosnowice im Powiat Goleniowski, Westpommern (deutsch Heinrichshof), siehe Przybiernów #Gemeindegliederung

Siehe auch:
 Sosnowiec
 Sosnowica